Ирина Петровна Тетенькина (род. 22 мая 1978) — белорусская и шведская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Чемпионка Белоруссии 2001 г.

В составе сборной Белоруссии участница шахматной олимпиады 2002 г. и командного чемпионата Европы 2001 г.

Постоянно проживает в Швеции. С середины 2000-х гг. выступает за эту страну.

Разделила 1—3 места в чемпионате Швеции 1998 г.

В составе сборной Швеции участница шахматной олимпиады 2008 г.

Участница юниорского чемпионата мира 1997 г. Участница юношеского чемпионата мира 1994 г. (в категории до 16 лет). Участница юношеских чемпионатов Европы 1995 и 1996 гг. (в категории до 18 лет).

Победительница международных турниров в Стокгольме (2001 и 2002 гг.) и Сен-Лоррене (2004 г.).

Участница личного чемпионата Европы 2001 г. Участница чемпионата Европы по рапиду 2001 г.

После 2008 г. не участвует в соревнованиях высокого уровня.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии И. П. Тетенькиной в базе Chessgames
 Личная карточка И. П. Тетенькиной на сайте 365Chess
 Личная карточка И. П. Тетенькиной на сайте ФИДЕ
 Личная карточка И. П. Тетенькиной на сайте Olimpbase

 Шахматисты Белоруссии
 Шахматисты Швеции
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
 Международные мастера по шахматам